Fritz Zwicky, un astrophysicien américano-suisse
 Stéphanie Zwicky, blogueuse et chroniqueuse mode parisienne d'origine suisse

Divers 
 Zwicky, un cratère d'impact sur la Lune
 I Zwicky 18, une galaxie irrégulière
 (1803) Zwicky, un astéroïde